Christian Sprenger (1983-), handballeur allemand,
 Christian Sprenger (1985-), nageur australien,